Kåtatjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Ångermanland 
Kåtatjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Solefteå kommun,

Västerbotten 
Kåtatjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Kåtatjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Kåtatjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Kåtatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Kåtatjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Kåtatjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Kåtatjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (3,1 ha)

Lappland 
Kåtatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,72 ha)
Kåtatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731380-160427), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,4 ha)
Kåtatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732222-161514), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,5 ha)
Kåtatjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735848-156618), sjö i Arjeplogs kommun,  (23,4 ha)
Kåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724515-167106), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,03 ha)
Kåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726712-164075), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727638-161440), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728710-168884), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kåtatjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kåtatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716709-164357), sjö i Lycksele kommun,  (8,74 ha)
Kåtatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719546-164295), sjö i Lycksele kommun,  (5,18 ha)
Kåtatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719552-163856), sjö i Lycksele kommun,  (7,61 ha)
Kåtatjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Kåtatjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723124-160656), sjö i Sorsele kommun, 
Kåtatjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727838-156637), sjö i Sorsele kommun, 
Kåtatjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728835-155168), sjö i Sorsele kommun,  (10,3 ha)
Kåtatjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (10,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn